

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 10 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Kruu“ beginnt.

Kruu 



Kruun 
 Krüüner, Teo (* 1943), estnischer Generalmajor

Kruus 
 Kruus, Hans (1891–1976), estnischer Politiker und Historiker
 Kruus, Heino (1926–2012), sowjetischer Basketballspieler
 Kruus, Oskar (1929–2007), estnischer Literaturwissenschaftler und Schriftsteller
 Kruus, Priit (1981–2018), estnischer Literaturwissenschaftler und Schriftsteller
 Kruus, Rein (1957–1992), estnischer Literaturwissenschaftler
 Kruusa, Kalju (* 1973), estnischer Dichter und Übersetzer
 Kruuse, Line (* 1982), dänische Schönheitskönigin sowie Model
 Kruuse, Urmas (* 1965), estnischer Politiker
 Kruusvall, Jaan (1940–2012), estnischer Schriftsteller